Samarkand kan syfta på:

 Grand Samarkand, ett köpcentrum i Växjö

Geografi

Kazakstan 

 Temirtau (ort i Kazakstan), Qaraghandy,

Uzbekistan 

 Samarkand (provins), 
 Samarkand, provinshuvudstad, 
 Samarkands flygplats, Samarkand International Airport, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar